

Polska - Holandia 
Sobota, 13 listopada 2010
3:30 (UTC+2) - Widzów: />Czas trwania meczu: 1.56 minuty

Kuba - Chiny 
Sobota, 13 listopada 2010
4:00 (UTC+2) -  Widzów: />Czas trwania meczu: 1.31 minut

Polska - Chiny 
Niedziela, 14 listopada 2010
5:00 (UTC+2) - Yoyogi National Gymnasium, Tokio - Widzów: />Czas trwania meczu: 1.12 minuty

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2010